Troutdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Troutdale (Colorado)
 Troutdale (Maine)
 Troutdale (Oregon)
 Troutdale (Virginia)